Панола има више значења:
 Округ Панола (Мисисипи)
 Округ Панола (Тексас)
 Панола (Алабама)
 Панола (Илиноис)